Alfimowo () – nazwa miejscowości w zachodniej Rosji

m.in.
 Alfimowo (wołost Michajłowskaja) – wieś w wołoscie Michajłowskaja rejonu łokniańskiego w obwodzie pskowskim
 Alfimowo (wołost Samołukowskaja) – wieś w wołoscie Samołukowskaja rejonu łokniańskiego w obwodzie pskowskim
 Alfimowo (rejon zapadnodwiński) – wieś w rejonie zapadnodwińskim obwodu twerskiego